Organización territorial de Irlanda puede hacer referencia a:

 Organización territorial de Irlanda por provincias
 Organización territorial de Irlanda por condados